Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2022/23 (DDM) ist die 87. Ausgabe dieser Turnierserie und findet vom 18. bis 20. November 2022 in Bad Wildungen, Hessen statt.

Modus 

Gespielt wird eine Gewinnerrunde im Doppel-KO-System für 32 Spieler. Wird das Teilnehmerfeld mit 32 Spielern nicht voll, bekommen die Ranglistenbesten je nach Anzahl der freien Plätze ein Freilos. Die Sieger der ersten Gewinnerrunde sind im Achtelfinale. Die Partiedistanz beträgt 30 Punkte ohne Nachstoß. In der Verliererrunde scheiden Spieler nach der zweiten Niederlage aus. Die Sieger der zweiten Verliererrunde komplettieren das Achtelfinale, in dem im KO-System gespielt wird. Die Partiedistanz beträgt 40 Punkte ohne Nachstoß.

Teilnehmer 
 Martin Horn (BC International Berlin) Titelverteidiger
 Thomas Ahrens (BSG Hannover)
 Roman Bachmaier (BC Regensburg) (Gesetzt durch den German Grand Prix 2022)
 Marcel Back (ATSV Erlangen)
 Christian Bichler (BC Landau)
 Simon Henk Blondeel (BCC Witten)
 Tobias Bouerdick (MBC Duisburg)
 Stefan Burschel (CV Kassel)
 Hakan Celik (BC International Berlin)
 Sascha Ciupke (MBC Duisburg)
 Sven Daske (SCB Langendamm)
 Jens Eggers (Billard Center Weywiesen)
 Jörg Ikenmeyer (Billard Center Weywiesen)
 Dustin Jäschke (BC GK Lohberg)
 Çengiz Karaça (BC International Berlin)
 Klaus Keßler (ESG Frankonia Karlsruhe)
 Ronny Lindemann (BCC Witten)
 Carsten Lässig (BG Coesfeld)
 Matthias Meske (BC GT Buer)
 Andreas Niehaus (BG Coesfeld)
 Kersten Reinartz (BC GT Buer)
 Norbert Roestel (BC International Berlin)
 Markus Schönhoff (1. BC Magdeburg)
 Lukas Stamm (BA Berlin)
 Tie-Dien Truong (BC Regensburg) (Gesetzt durch den German Grand Prix 2022)
 Jörg Undorf (BC 1970 Winden)
 Martin Witt (BA Berlin)
 Karsten Witte (BC International Berlin)
 Wolfgang Zenkner (BC Landau) (Gesetzt durch den German Grand Prix 2022)

Vorrunde

Verliererrunden

KO-Runde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird auf 40 Points ohne Nachstoß. Bei einem Remis wird die Entscheidung mit Penalty entschieden.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Event News auf Kozoom
 Martin Horn Deutscher Meister mit 2,021 GD auf Kozoom vom 20. November 2022.

Einzelnachweise 

2022
Karambolageveranstaltung 2022
Billardturnier in Bad Wildungen